

События 

 Изгнание евреев из Англии указом герцога Аквитании Эдуарда I.
 Основан Коимбрский университет.
 Тевтонский орден основал на Балтике город Виндаву.
 Земгалы покорены Ливонским орденом.
 Королём Швеции провозглашён десятилетний Биргер Магнуссон.
 Прокопий Устюжский якобы предсказал падение метеорита.
 Ласло IV умирает и тем самым венгерский королевский престол переходит к Андрашу III.
 Герцог Австрии Альбрехт I стал претендентом на корону Венгрии.
 Оттон III стал герцогом Нижней Баварии.
 Вацлав II казнил Завиша из Фалькенштейна.
 Пшемысл II Великопольский стал королём Польши.
 Аль-Ашраф Халил стал мамлюкским султаном Египта
 Аргун-хан отправил своё последнее посольство на Запад.
 Джалал ад-дин Фируз Хилджи захватил власть в Делийском султанате и начал новую династию Хилджи.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1290 году
 4 августа — Леопольд I (герцог Австрии).

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1290 году
 Ноябрь — Калаун, мамлюкский султан Египта.
 Беатриче Портинари, возлюбленная Данте.

См. также